Флаг Калиновского сельского поселения (Серпуховский район) — Московская область
 Флаг Калиновского сельского поселения (Камышловский район) — Свердловская область